Brüsszel (franciául: Bruxelles, hollandul: Brussel, angolul: Brussels, németül: Brüssel, vallonul: Brussele) Belgium fővárosa, a NATO és az EU székhelye.

A várossal kapcsolatban lásd még:
 Brüsszel, Brüsszel városa, amely önálló közigazgatási egység
 Brüsszel fővárosi régió, Brüsszel város és még 18 önálló önkormányzatot tömörítő, Belgium alkotmányos régiójának számító közigazgatási egység
 Emellett a Brüsszel kifejezést általános értelemben alkalmazzák a főváros és a körülötte található agglomerációs települések megnevezésére, amikor általános értelemben a belga fővárosról van szó (pl. brüsszeli gazdaság, brüsszeli körgyűrű).
 Mivel Brüsszelben van az Európai Unió legfontosabb intézményeinek székhelye, ezért a politikai szóhasználatban a Brüsszel és brüsszeli megnevezés általános értelemben az EU intézményeire is vonatkozik (mint pl. brüsszeli bürokrácia).

A fenti értelmezések mellett a Brüsszel, illetve idegen nyelvű alakjai másra is vonatkozhatnak:
 Bruxelles a neve két, az Egyesült Államokban található településnek:
 Bruxelles (Illinois)
 Bruxelles (Wisconsin)
 Brussels a neve Kanada Ontario tartományában található településnek
 Bruxelles a címe három ismertebb dalnak:
 Bruxelles, előadója Jacques Brel, amely Brüsszel város aranykorát idézi fel
 Bruxelles, előadója Dick Annegarn, amely úgy utal a városra, mint a szeretőjére
 Bruxelles, előadója Bénabar, ahol az énekes karácsonyi ajándékként adja át a város társának.

További használata:
SN Brussels Airlines - a korábbi belga nemzeti légitársaság utódja
Brussels Airlines - az SN Brussels és a Virgin Express összeolvadásával létrejött légitársaság
FC Brussels
brüsszeli csipke
vieux-Bruxelles: a fajansz régies elnevezése
2689 Bruxelles egy aszteroida